Los Santos bezeichnet:
 eine Provinz in Panamá, siehe Provinz Los Santos
 ein Ort in der Provinz Los Santos in Panamá, siehe Los Santos (Panamá)
 eine Gemeinde in Santander in Kolumbien, siehe Los Santos (Kolumbien)
 ein Ort in der Provinz Salamanca in Spanien, siehe Los Santos (Salamanca)
 eine fiktive Stadt aus der Computerspielserie Grand Theft Auto, welche der Stadt Los Angeles nachempfunden ist.